Barbour – casa di moda inglese fondata a South Shields nel 1894
 Antwain Barbour (1982) – cestista statunitense con cittadinanza libanese
 James Barbour (1775-1842) – politico statunitense
 John Barbour (1320-1395) – poeta scozzese
 Julian Barbour (1937) – fisico britannico 
 Thomas Barbour (1884-1946) – erpetologo e naturalista statunitense

Pagine correlate
 Contea di Barbour